То́мас Штрунц (1968, Дуйсбург) — немецкий футболист, полузащитник. Большую часть карьеры играл в составе Баварии, с которой несколько раз выигрывал чемпионат Германии и в 1996 году — Кубок УЕФА. В составе национальной сборной Германии выиграл чемпионат Европы 1996 года.

Игровая карьера 
Томас Штрунц родился в Дуйсбурге и начал карьеру в небольшом городском клубе ТуРа 88. Через несколько лет присоединился к молодёжной команде «Дуйсбурга». По прошествии пяти лет стал привлекаться к играм за основной состав. Сыграв за «зебр» около сотни матчей в чемпионате, в 1989 году перешёл в мюнхенскую «Баварию», в которой играл до начала 2001 года (с перерывом в 1992—1995 гг., когда играл за «Штутгарт»).

Достижения 
 Чемпион Европы 1996
 Победитель Лиги чемпионов 2001
 Победитель Межконтинентального Кубка 2001
 Победитель Кубка УЕФА 1996
 Финалист Лиги чемпионов 1999
 Чемпион Германии 1990, 1997, 1999, 2000, 2001
 Обладатель Кубка Германии 1998, 2000
 Обладатель Кубка Лиги Германии 1997, 1998, 1999, 2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте журнала kicker 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Штутгарт»
Футбольные тренеры Германии
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен